Márcio Rafael Ferreira de Souza, futbolista brasiler.
 Rafael Alcántara do Nascimento, futbolista hispano-brasiler.